Нина Беликова: Беликова, Нина Викторовна (1913—2000) — советская артистка балета, педагог.
 Беликова, Нина Ивановна (род. 1961) — российская бегунья.